Markus Eigentler (ur. 18 października 1980 w Innsbrucku) – austriacki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1996/1997, kiedy zajął 78. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

Największym sukcesem tego zawodnika jest srebrny medal mistrzostw świata juniorów wywalczony drużynowo w Asiago.

Mistrzostwa świata juniorów 
Drużynowo
1996 Asiago (ITA) – srebrny medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1980